Lubjanka může odkazovat na:

 místa v Moskvě
 Lubjanské náměstí – náměstí v centru města nedaleko Rudého náměstí
 Bolšaja Lubjanka – okružní ulice v centru města
 Lubjanka – budova na Lubjanském náměstí, sídlo Čeky a nástupnických tajných služeb včetně KGB
 Lubjanka (stanice metra v Moskvě) – stanice metra ústící na Lubjanské náměstí

 sídla na Ukrajině
 Lubjanka (Poleský rajón) – zaniklé sídlo v uzavřené zóně Černobylu